Scărișoara (Alba) ;
 Scărișoara (Olt) ;